Ово́ид (от  — яйцо) может означать:
 в геологии
 крупные шаровидные вкрапленники в магматических горных породах, возникающие в результате частичного растворения в магме выделившихся ранее кристаллов-вкрапленников или
 шаровые известковые зёрна, имеющие радиально-лучистую структуру;
 в геометрии — плоская кривая яйцеобразного разреза с одной осью симметрии (иногда так называют и соответствующее яйцевидное тело вращения);
 в зоологии так иногда называют фигуры из навоза, изготовляемые некоторыми насекомыми с целью откладки яиц (см. напр. Скарабеи).

См. также 
 
 Овоид (polar space)